Меня это не касается (фильм)

 Меня это не касается (фильм, 1976) — советский художественный фильм 1976 года режиссёра Герберта Раппапорта
 Меня это не касается (фильм, 1991) — канадский художественный фильм 1991 года режиссёра Брюса Лабрюса
 Меня это не касается (фильм, 2013) — российский художественный фильм 2013 года режиссёров Александра Новопашина и Артура Гришкевича